Flume bezeichnet:
 Flume (Fluss), Fluss in Frankreich (Bretagne), Nebenfluss der Vilaine

Flume ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Flume (1887–1919), deutscher Uhrmacher und Firmengründer
 Helmut Flume (1905–1999), deutscher Altphilologe
 Werner Flume (1908–2009), deutscher Jurist
 Gunda Schneider-Flume (* 1941), deutsche Theologieprofessorin

Flume ist der Künstlername folgender Personen:
 Flume (Musiker) (Harley Edward Streten; * 1991), australischer DJ und Musikproduzent